PADI propose une palette étendue de cours de spécialisation, comme :
 Altitude Diver (plongeur en altitude)
 Boat Diver (plongée depuis bateau)
 Cavern Diver (plongée souterraine)
 AWARE-Coral Reef Conservation (protection des récifs coralliens)
 Deep Diver (plongée profonde)
 Digital Underwater Photographer (photographie numérique sous-marine)
 Diver Propulsion Vehicule (plongée en scooter sous-marin)
 Drift Diver (plongée en dérive)
 Dry Suit Diver (plongée en vêtements secs)
 Enriched Air Diver (plongée à l'air enrichi / Nitrox)
 Equipment Specialist (spécialité matériel)
 AWARE-Fish Identification (identification de poissons)
 Ice Diver (plongée sous glace)
 Multilevel Diver (plongée à multiniveaux)
 National Geographic Diver (plongeur National Geographic)
 Night Diver (plongée de nuit)
 Peak Performance Buoyancy (maîtrise de la flottabilité)
 Project AWARE Speciality Program (programme de spécialité Projet AWARE)
 Search and Recovery (recherche et récupération d'objet)
 Semiclosed Rebreather Course-Dolphin/Atlantis (recycleur semi-fermé)
 Semiclosed Rebreather Course-Ray (recycleur semi-fermé)
 Underwater Naturalist (naturalisme sous-marin)
 Underwater Navigator (orientation sous-marine)
 Underwater Photographer (photographe sous-marin)
 Underwater Videographer (vidéographe sous-marin)
 Wreck Diver (plongée sur épave)
 Distinctive Speciality Course (spécialité distinctive)
 PADI Master Scuba Diver Rating (plongeur expert "Master Scuba Diver")

Niveau de plongée